

Вайт-Рівер — місто, штат Південна Дакота
 Вайт-Рівер — місто, штат Вісконсин